Cette page présente l'historique saison par saison de l'AJ Auxerre en Coupe de la Ligue.

La meilleure performance du club est une demi-finale. Ce niveau a été atteint à quatre reprises.

Années 1990

1994-1995 

Pour la première édition de la compétition, l'AJ Auxerre est battue dès le premier tour par l'équipe qui remportera la compétition quelques mois plus tard, le Paris SG.

1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

Années 2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003 

L'AJ Auxerre est battue dès le premier tour par l'équipe qui remportera la compétition quelques mois plus tard, l'AS Monaco.

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007 

L'AJ Auxerre est battue en huitièmes de finale par l'équipe qui remportera la compétition quelques mois plus tard, les Girondins de Bordeaux.

2007-2008 

L'AJ Auxerre est battue en demi-finale par l'équipe qui remportera la compétition, le Paris SG.

2008-2009

2009-2010

Années 2010

2010-2011 

L'AJ Auxerre est battue en demi-finale par l'équipe qui remportera la compétition, l'Olympique de Marseille.

2011-2012

2012-2013 

Reléguée en Ligue 2 à l'issue de la saison précédente, l'AJ Auxerre démarre cette édition, pour la première fois, dès le .

2013-2014

2014-2015

2015-2016 

L'AJ Auxerre joue son premier match de l'édition 2015-2016 contre le Red Star. Elle se qualifie en gagnant 1-0, et affronte pour le deuxième tour, à l'extérieur, le CA Bastia. Dans un contexte difficile, l'équipe auxerroise parvient à se qualifier. Le score est rapidement ouvert par les Corses. Pierre Bouby égalise, juste avant la mi-temps, sur un coup franc direct. Aucun but ne sera marqué pendant la deuxième mi-temps, ni pendant les prolongations, et les deux équipes se départagent aux tirs au but. Le gardien Zacharie Boucher repousse les trois tentatives adverses et permet à son équipe de se qualifier pour le tour suivant, lors duquel entrent en jeu les équipes de Ligue 1 qui ne sont pas engagées en coupe d'Europe pour la saison en cours.

Pour ce tour, les Auxerrois se déplacent à Toulouse. Après avoir mené 3 fois au score, dans le temps réglementaire puis les prolongations, les Ajaïstes sont éliminés aux tirs au but.

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Tableau récapitulatif 
Ce tableau récapitule les résultats de l'AJ Auxerre en Coupe de la Ligue.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Liens externes 
 Résultats de l'AJ Auxerre en Coupe de la Ligue sur le site de la LFP.
 Résultats de l'AJ Auxerre en Coupe de la Ligue sur le site histoaja.

 

AJ Auxerre
Coupe de la Ligue française de football